Prioritet har flere specialiseringer:
 prioritet - stå først i en rangorden
 prioritet (jura)
 Operatorprioritet - i matematik

Se også
 Rang - flertydig
 Prioritetslån

Referencer